Валенти́н Ю́рьевич Нику́лин (7 июля 1932, Москва — 6 августа 2005, там же) — советский, израильский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1981). Народный артист РСФСР (1990).

Биография 
Валентин Никулин родился в Москве 7 июля 1932 года в еврейской семье. Его отец — драматург Юрий Вениаминович Никулин (1907—1958), мать — пианистка Евгения Наумовна Брук (1909—1982); племянник писателя Льва Никулина и актёров Константина Шэйна и Тамары Шэйн, внук антрепренёра Вениамина Никулина. Родители расстались, когда будущему актёру было 5 лет.

Окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1957), затем — Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ (1960, однокурсником был Владимир Высоцкий). С того же года — актёр театра «Современник».

В этом театре он сыграл множество характерных ролей в спектаклях по произведениям классики и современных авторов. Основатель театра «Современник» Олег Ефремов называл В. Никулина одним из самых талантливых мастеров.

Эмиграция в Израиль и возвращение на родину 

В 1991 году Валентин Никулин эмигрировал в Израиль, прожил там 7 лет, играл в театре «Гешер», в 1998 году вернулся в Россию.

Был популярным киноактёром, признанным мастером художественного чтения, выступал как певец и мелодекламатор. В последние годы жизни выступал на различных сценах в музыкальном моноспектакле по стихам русских поэтов «Друзей моих прекрасные черты» (существует телеверсия спектакля).

Валентин Никулин прекрасно пел. Исполнил «Песню о друге» в фильме «Путь к причалу», «Песню красноармейца» («Наотмашь шашка рубит») из фильма «Кортик» и др.

Болезнь и смерть 
Валентин Никулин скончался 6 августа 2005 года в Москве, на 74-м году жизни, после тяжёлой продолжительной болезни (рак) и был похоронен на Донском кладбище. В июле 2007 года на могиле установлен памятник.

Личная жизнь 
 Был дважды женат. 
 С первой женой развёлся в Израиле. 
 Вторая жена ― Марина Михайловна Никулина, с которой также развёлся.

Фильмография 

  — Високосный год — Андрей
 1961 — Девять дней одного года — молодой физик
  — Путь к причалу — Марат Чепин
  — Письма к живым — Валентин
 1964 — Большая руда — Владимир Сергеевич
  — Строится мост — машинист паровоза Качанов
 1965 — Перекличка — журналист
  — Похождения зубного врача — пациент
  — Три толстяка — доктор Гаспар Арнери
 1966 — Душечка — Владимир Платонович Смирнин
  — Таинственная стена — канадский путешественник
  — Любить… — одинокий гость
  — Братья Карамазовы — Смердяков
  — Комендант Лаутербурга — Лерхе
  — Баллада о Беринге и его друзьях — Георг Стеллер, ботаник
 1970 — Удивительный мальчик — профессор Арт
  — Могила льва — Андрей
  — День за днём — Дмитрий
 1972 — Идущие за горизонт — Николай Шаваносов
  — Свадьба
 1973 — Был настоящим трубачом — отец Коти, артист
 1973 — Крах инженера Гарина — портье
  — Авария — Фридрих, работник техобслуживания (озвучивал Владимир Ферапонтов) (в титрах не указан)
 1974 — Иван да Марья — Тимоша, призрак башни
 1974 — Аптека «Голубые шары» (телеспектакль) — Великий Завистник, Старший Советник по чудесам
 1974 — Гончарный круг — атаман
  — Воздухоплаватель — Полонский
 1975 — Горожане — пассажир в белом плаще, «Доцент»
 1975 — Полковник в отставке — Павел
 1975 — Волчья стая — Грибоед
 1975 — Из записок Лопатина
  — Венок сонетов
 1976 — Весёлое сновидение, или Смех и слёзы — Шут
 1976 — Русалочка — Сульпитиус / сказочник
  — Долг — Карнаухов
 1977 — Нос — дворник
  — Подозрительный
 1978 — Расписание на послезавтра — Семён Семёныч
 1978 — Встреча в конце зимы — поэт «без углов»
  — Человек меняет кожу — Немировский
 1979 — Добряки — Мужеский
 1979 — Циркачонок — Танти
 1979 — Я хочу петь
 1979 — Особых примет нет — Казимир Карбовский, связной-подпольщик
 1979 — Время выбрало нас — снайпер-фельдфебель в лагере военнопленных
  — Клоун — Жека
 1980 — Мы смерти смотрели в лицо — Король, артист Ленэстрады
 1980 — Сицилианская защита — Лебедев
 1980 — Тайна Эдвина Друда — Баззард, клерк Грюджиуса
 1980 — Шальная пуля — Глазунов
  — Белый танец
 1981 — Товарищ Иннокентий
  — Тайна виллы «Грета» — Марроне, тюремный надзиратель
 1983 — За синими ночами — Оверичев
  — Канкан в Английском парке — Родионов
 1984 — Капитан Фракасс — кардинал Ришельё
 1984 — Осенний подарок фей — дедушка
  — Миллион в брачной корзине — Алессандро, слуга
  — Лицом к лицу — брокер
 1986 — Звездочёт — Лассвиц
  — Честь имею
 1987 — Топинамбуры — Гречишников
 1987 — Визит к Минотавру — Андреа Гварнери
  — Трагедия в стиле рок — друг Дмитрия Бодрова
 1988 — Балкон — Солнцелов
  — А был ли Каротин? — Сгибнев
 1989 — Визит дамы — пастор
 1989 — Без надежды надеюсь
 1989 — Отче наш
 1989 — Вход в лабиринт — фискал
 1989 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Мафия — Валентинов
  — Похороны Сталина — арестованный
 1990 — Господня рыба — Анчарский
  — Воздушный поцелуй
 1991 — И возвращается ветер… — камео
  — Грех. История страсти — актёр
  — Кофе с лимоном — пианист
  — Друзья Яны — сосед
  — Медики — психиатр
  — Провинциалы — педагог приёмной комиссии
  — Сыщики-2 — Нахимсон
 2003 — Спас под берёзами — Маркуша
 2003 — За тридевять земель — Кащеев / Кащей Бессмертный
  — МУР есть МУР — писатель Запятный
  — Sказка O Sчастье

Озвучивание мультфильмов 
 1973 — Новые приключения Золодува — читает закадровый перевод
  — Дарю тебе звезду — читает текст
 1974 — Волшебник Изумрудного города — Хранитель Времени
  — Незнайка в Солнечном городе — волшебник
  — Робинзон Кузя — Робинзон Крузо
  — Рыцарский роман — текст от автора / вокал

Радиоспектакли 
 1972 — Остров сокровищ — Бен Ганн
 1978 — Большая докторская сказка — Волшебник
 1982 — Золотой жук — Легран
 1970—1989 — В стране литературных героев — исполнитель песни Архипа Архиповича
 1989 — Таинственный остров — исполнитель песни «Ни далеко, ни глубоко»

Дискография 
 1972 — Поёт Валентин Никулин. Песни  из телеспектакля «День за днём». Фирма «Мелодия», ГД 0002877-78.
 1972 — Поёт Валентин Никулин. Песни  из телеспектакля «Льды уходят в океан», из к/ф «Поезд в далекий август». Фирма «Мелодия», ГД 0003221-2.
 1976 — Валентин Никулин. Песни из спектакля «Ещё не вечер». Фирма «Мелодия», М60-38777-78.
 1989 — Валентин Никулин. «Моё поколение». Фирма «Мелодия», С60 29329 004.

Примечания

Ссылки 
 Mediateka
 RusKino
 Песни в исполнении Валентина Никулина 
 «Валентин Никулин. Каждый выбирает для себя…» фильм Галины Самойловой

Выпускники юридического факультета МГУ
Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр Современник
Похороненные на Донском кладбище
Умершие от рака
Вернувшиеся русские эмигранты четвёртой волны